Стрели Мамба (; 17 июня 1994, Гёппинген, Баден-Вюртемберг, Германия) — немецкий футболист конголезского происхождения, нападающий китайского клуба «Далянь Профешнл».

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2012 году в составе клуба «Хомбург».

В 2019 году подписал контракт с клубом «Падерборн 07».

В 2021 году перешёл в казахстанский клуб «Кайрат».

Достижения 
 «Энерги»
 Победитель регионального кубка Бранденбург (3): 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Клубная статистика 

Футболисты Германии
Игроки ФК «Хомбург»
Игроки ФК «Энерги»
Игроки ФК «Падерборн 07»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Ганза»
Игроки ФК «Далянь Ифан»